Aroura o setat fou una mesura de superfície grecoegípcia equivalent a 0,276 hectàrees. Era pràcticament equivalent al iugerum (iugera) romana que mesurava 0,252 hectàrees.

Ciència i tecnologia de l'antic Egipte